Custer's Revenge — эротическая видеоигра для взрослых, разработанная Mystique для Atari 2600 и выпущенная 23 сентября 1982 года. Приобрела в своё время скандальную известность из-за того, что основная цель в игре сводилась к тому, чтобы завершить половой акт с привязанной к столбу индейской женщиной.

Главный персонаж создан по подобию командира Гражданской войны в США генерала Джорджа Армстронга Кастера, известным за своё крупное поражение в битве при Литтл-Бигхорн.

Игра вызвала скандальную реакцию у феминистских  организаций и коренных американцев. Разработчиков обвиняли в создании симулятора изнасилования.

После кризиса индустрии видеоигр в 1983 году, издатель «Mystique» обанкротился и большею часть его интеллектуальной собственности выкупила компания Playaround, включая Custer's Revenge. Новые владельцы проведи ребрендинг игры, переименовав игру в Westward Ho, а также внесли внешние изменения, например утемнили кожу индианки. Студия также создала клон под названием «General Retreat», однако игра также было подвергнута жёсткой критике.

Игровой процесс 

В игре игрок управляет персонажем по имени Кастер. Он изображён почти полностью голым, на нём надеты только кавалерийская шляпа, перчатки, ботинки и бандана. У персонажа заметна эрекция полового органа. Цель игрока сводится к тому, чтобы от имени Кастера добраться до голой индейской женщины, привязанной к столбу и завершить половой акт. При этом в сторону героя постоянно летят стрелы, от которых он должен убегать, чтобы не умереть.

В игре представлен уровень General Retreat, где наоборот, игрок управляет индейской женщиной, которая должна довести до конца половой акт с привязанным к столбу Кастером и при этом избежать попадания в неё пушечных ядер.

Споры 
Custer's Revenge сразу после своего выхода привлекла повышенное внимание, так как на упаковке игры помимо спорного изображения присутствовала саркастическая надпись «Не для продажи меньшинствам». Тогда одна копия продавалась за $49.95 (эквивалентно 134 долларам в 2020 году). На упаковке предупреждалось, что игра только для взрослых. В описании присутствовала саркастическая цитата: «если ребёнок заловит вас, скажите ему, что Кастер и девушка просто танцуют». Многие журналисты называли вышеописанное рекламным трюком. Игру начали критиковать организации, выступающие за права женщин, утверждая, что Mystique выпустила симулятор изнасилования. Custer's Revenge также вызвала гневную реакцию у коренных американцев, радикальных феминистких сообществ, организаций, выступающих против порнографии и противников компьютерных игр. Активисты оказывали давление на законодателей в Охлахома Сити с целью запретить игру к продаже. В этом городе коренные американцы составляют значительную долю от общего населения города. Multiple Industries возбудила судебный процесс на сумму в 11 миллионов долларов США против округа Саффолк, в штате Нью-Йорк, и против законодателя Филипа Нолана «из-за решения, уполномочивающего администрацию округа принять меры по прекращению продаж и распространения игры».

Тем не менее скандал обеспечил игре мощный антипиар, в итоге Mystique удалось продать примерно 80000 копий игры, что в два раза больше, чем продажи других «взрослых» игр от этого издателя —  и Beat 'Em & Eat 'Em. Массовые жалобы на игру поступали и в адрес Atari, хотя эта студия не имела отношение к разработке игры. Тем не менее представители компании утверждали, что пытались подать в суд на разработчиков Custer's Revenge. Стюарт Кестен, глава студии Mystique заметил, что наша основная цель заключалась не в оскорблении, а чтобы развлечь игрока [...] Когда люди играют в наши игры, мы хотим, чтобы они улыбались и смеялись. Геймдизайнер Джел Миллер заметил, что «Кастер на самом деле соблазнял девушку и она принимала „согласное участие“ в этом». В апреле 1983 года игра окончательно была снята с продаж.

Наследие 
В 1988 году игровой журнал Ahoy! назвал Custer's Revenge оскорбительной игрой, даже если её сравнивать с более поздними эротическими играми, «сделанными со вкусом». Редакция Electronic Gaming Monthly назвала Custer's Revenge девятой худшей игрой всех времён.

Custer's Revenge упоминалась в 2008 году Томом Кинаном, профессором Университета Калгари в контексте критики насилия в видеоиграх В том же году австралийский журнал PC Magazine назвал Custer's Revenge одной из худших игр, когда либо созданных, Games.net поставил жертву Кастера на пятое место в списке персонажей, ставших частью эротических скандалов. Сайт machinima.com. поставил Кастера на восьмое место в списке лучших извращенцев в компьютерных играх. Редакция сайта UGO.com поставила Custer's Revenge на десятое место в списке самых расистских видеоигр в истории по состоянию на 2010 год, а самого героя Генерала Кастера на второе место в списке самых несексуальных персонажей видеоигр всех времен.

Смотрите также 

 RapeLay

Ссылки

Примечания

Внешние ссылки 
 Месть Кастера в AtariAge
 Месть Кастера в Atari Mania

Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры в жанре вестерн
Игры только для Atari 2600
Игры для Atari 2600
Компьютерные игры 1982 года